Ба́шня Пика́ссо́ () — небоскрёб, один из символов Мадрида, столицы Испании. Небоскрёб находится на площади Пикассо в квартале AZCA, Архитектором небоскрёба является Минору Ямасаки — автор зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В 1988—2002 годах — самое высокое здание страны (по состоянию на 2014 год занимает в этом списке 9-ю строчку), а в 1988—2007 годах — .

 Высота: 157 метров
 Этажность: 43 этажа
 Площадь: 71 700 м² офисных помещений (всего 121 000 м²)
 Парковочных мест: 837
 Ежедневно посещают: 1,5 тыс. чел.
 В 2012 году здание было продано подразделению текстильного гиганта Inditex за 536 млн евро. 
В 1999 году одна из баскских террористических группировок планировала взорвать башню Пикассо.

Примечания 

Небоскрёбы Мадрида
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Небоскрёбы, построенные в 1988 году
Здания, спроектированные Минору Ямасаки